Dybvig ist der Familienname folgender Personen:

 Evan Dybvig (* 1975), US-amerikanischer Skifahrer
 Philip Dybvig (* 1955), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 R. Kent Dybvig (* 20. Jahrhundert), US-amerikanischer Informatiker